The Undertaker –  wrestler statunitense
 The Undertaker – film del 1988 diretto da Franco Steffanino
 The Undertaker – album di Prince del 1994